Maristany bezeichnet:
 den Kometen C/1927 X1 (Skjellerup-Maristany)

Maristany ist der Familienname folgender Personen:
 Edmundo Maristany (1895–1981), argentinischer Astronom
 Guiomar Maristany Zuleta de Reales (* 1999), spanische Tennisspielerin
 Marco Tulio Maristany (1916–1984), venezolanischer Sänger